Risør, plaats of gemeente in Noorwegen
Risor (geslacht), een monotypisch geslacht van straalvinnige vissen uit de familie van grondels (Gobiidae)